Северный Агусан (, ) — провинция Филиппин в регионе Карага на о. Минданао. Административный центр — город Кабадбаран. Соседние провинции — Северный и Южный Суригао (восток), Южный Агусан (юг), Восточный Мисамис (запад).

География 
Выходит к бухте Бутуан.

Расположен на северо-востоке о. Минданао. Площадь поверхности — 2590,0 км².

История 
Дата основания провинции — 17 июня 1967 г.
Во время Второй мировой войны территория этой будущей провинции подверглась японской оккупации.

Руководство 
Правительство провинции:
 Губернатор — Эрлп Джон Амант
 Вице-губернатор — Энрико Корвера

Население 
Численность населения Северного Агусана — 642 196 человек (2010). (исключая Бутуан — 332 487 (2010)). По этому показателю провинция занимает 47-е место в стране. Плотность населения — 247,95 чел./км².

В Северном Агусане расположен высокоурбанизированный город Бутуан. Он считается независимым, самостоятельным городом, но тесно связан с провинцией. Официальной столицей считается Кабадбаран, но в Бутуане расположены многие правительственные учреждения.

Языки местного населения — себуано и бутуанский.

Административное деление 
Административно провинция состоит из 10 муниципалитетов и 2 города:

Экономика 
Экономика провинции в основном аграрная, основная культура — рис.

В провинции есть база для развития туризма. Среди туристических объектов — живописная гора Хилонг-Хилонг в Кабадбаране. В городах Кармен, Буэнависта, Насипит, Кабадбаран и других расположены прекрасные пляжи.
 

Провинции Филиппин